Giuseppe Pecci, Velho —  bispo de Gubbio 
 Giuseppe Pecci, o Jovem — cardeal-sobrinho do Papa Leão XIII, seu irmão.

Desambiguação